Mitten ist der Familienname von:
 David Gordon Mitten (1935–2022), US-amerikanischer Archäologe
 Mark Mitten, US-amerikanischer Filmproduzent
 William Mitten (1819–1906), britischer Bryologe
 Worth Mitten (1884–?), US-amerikanischer Radrennfahrer

Mitten bezeichnet:
 Mitten (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft in Kärnten
 Mitten (Wasserburg), ehemaliger Ortsteil von Wasserburg a.Bodensee
 Mitten, Frequenzbereiche

Sonstiges:
 The Mitten, Berg im Viktorialand, Antarktika